Denli ist der Familienname folgender Personen: 

 Jan Denli (* 1997), Schweizer Tänzer und Entertainer
 Kemal Denli (* 2000), türkischer Fußballspieler